Tassia, regina dei Longobardi e d'Italia quale moglie di Rachis (744-749)
Tatticità, configurazione stereochimica relativa tra atomi di carbonio della catena principale di un polimero